Муслехуддин (Муслихиддин):

 Куртоглу Муслихиддин Рейс (1487 — ок. 1535) — турецкий и османский военный.
 Мухаммад Муслехуддин Сиддики (1918—1983) — суфийский лидер Хайдарабада (Индия).
 Абул Касим Мухаммад Муслехуддин (1932—2003) — пакистанский музыкант.